Die EBSA-Snookereuropameisterschaft 2011 war die 20. Auflage der von der European Billiards and Snooker Association veranstalteten Europameisterschaft im Snooker. Sie fand vom 7. bis 16. Juni 2011 in der bulgarischen Hauptstadt Sofia statt. 
Europameister wurde der Waliser Daniel Wells durch einen 7:4-Sieg im Finale gegen den Iren Vincent Muldoon.

Modus 
Die 63 teilnehmenden Spieler wurden in acht Gruppen mit jeweils sieben beziehungsweise acht Spielern eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die vier Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Finalrunde

Century-Breaks

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

2011
Europameisterschaft
Billardturnier in Sofia